Осемнадесета династия (1550 – 1292 пр.н.е.) е една от най-известните династии на Древен Египет. В нея влизат някои от най-могъщите фараони, а също и Тутанкамон, чиято гробница е открита през 1922 от Хауърд Картър и става едно от най-големия археологически открития, долкото тя е една от малкото неразграбени царски гробници. Понякога XVIII династия се нарича династията на Тутмосидите, тъй като в нея влизат четири фараона с името Тутмос. Към тази династия се отнася и управлението на Хатшепсут и, възможно, на още две жени-фараони. Значителни фигури са фараона-еретик Ехнатон (известен и като Аменхотеп IV), който първи на държавно ниво въвежда монотеизма и неговата съпруга Нефертити. 

Династията често се обединява с XIX и XX, образувайки „Новото царство“.

Външни препратки 
 История на XVIII династия

 
18